Романенко Михайло Іванович — український радянський викладач, тренер і теоретик боксу.
 Романенко Михайло Ілліч — український філософ, педагог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок